

Canada
Huntsville, Ontario

Stati Uniti d'America
Huntsville, Alabama
Huntsville, Arkansas
Huntsville, Contea di Madison, Indiana
Huntsville, Contea di Randolph, Indiana
Huntsville, Missouri
Huntsville, Ohio
Huntsville, Tennessee
Huntsville, Texas
Huntsville, Utah